66 Рака () — двойная или кратная звезда, которая находится в созвездии Рака и удалена от Земли на 510 световых лет. Главный компонент, 66 Рака А, — белая звезда класса А, карлик главной последовательности, светимость которого чуть менее в 100 раз превышает солнечную. Масса звезды составляет почти в 4 раза превышает солнечную, радиус в 3.7 раз превышает солнечный. Температура поверхности составляет 9450±50 Кельвинов. 

Система приближается к Солнечной системе со скоростью 13 км/с.

См. также 
 Список звёзд созвездия Рак

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR

Двойные звёзды
Рак (созвездие)
Белые звёзды главной последовательности